

Geografia

Angola 
 Viana – località della provincia di Luanda

Brasile 
 Viana – municipio dello Stato dell'Espírito Santo
 Viana – municipio dello Stato del Maranhão

Italia 
 Viana – quartiere di Nembro in provincia di Bergamo
 Viana – torrente in Provincia di Torino

Spagna 
 Viana – comune della Navarra
Viana – comarca nella comunità autonoma di Galizia